Макариха () — село, Золочевский поселковый совет, Золочевский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322655107. Население по переписи 2001 года составляет 348 (163/185 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Макариха находится в 2-х км от реки Уды (левый берег), примыкает к селу Литвиново и пгт Золочев.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Через село проходит железная дорога, ближайшая станция Сосновка.

История 
 1775 — дата основания.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)